Лас Бодегас има више значења:

 Лас Бодегас (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Бодегас (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику